peut faire référence à :

 , un nouveau ticket pour compenser une activité remise ou un item manquant. Le terme était originellement utilisé au baseball lors des matchs qui étaient remis.

Œuvres

Littérature 
  (1946), une nouvelle de Lewis Padgett,
  (1956), un poème de .

Musique 
 , une chanson composée par Billy Strayhorn et intégrée aux albums :
 ...And His Mother Called Him Bill (1967),
  (1978), 
 The Blanton–Webster Band (1990).
  (1997), une chanson de l'album  de Kid Rock,
  (2004), une chanson de l'album  d'Ani DiFranco,
  (1971), face B d'un single de Trousers,
  (1972), de l'album  de Paul Levinson,
  (1995), de l'album  de Van Morrison.